Barra de São Miguel peut désigner :

Barra de São Miguel, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
 Barra de São Miguel, municipalité située dans l'État de la Paraïba

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme